Hartenstein peut désigner :
 Hartenstein, une commune allemande, en Bavière ;
 Hartenstein, une commune allemande, en Saxe.
Musée Airborne Hartenstein, aux Pays-Bas.